Dvacátý třetí ročník Superpoháru UEFA byl prvním ročníkem odehraným na Monackém stadionu Stade Louis II., kde se pravidelně hrál pravidelně až do roku 2012. Ve vzájemném zápase se střetli 28. srpna 1998 vítěz Ligy mistrů UEFA v ročníku 1997/1998 – Real Madrid – a vítěz Poháru vítězů pohárů ve stejném ročníku – Chelsea FC.

Zápas

Vítěz 

UEFA Super Cup
Fotbal v Evropě v roce 1998
Zápasy Realu Madrid
Zápasy Chelsea FC